Guadalupe Victoria ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

 Municipio Guadalupe Victoria (Durango), Verwaltungseinheit des Bundesstaats Durango
 Municipio Guadalupe Victoria (Puebla), Verwaltungseinheit des Bundesstaats Puebla